Фредерик Андерманн () (26 сентября 1930, Черновицы, Королевство Румыния — 16 июня 2019) — канадский невролог и эпилептолог, ставший известным благодаря своим исследованиям эпилепсии. Вместе с женой, невропатологом Евой Андерманн (урождённая Дойч), впервые описал синдром Андерманн.

Родился 26 сентября 1930 года в городе Черновцы в еврейской семье. После присоединения Северной Буковины к СССР в 1940 году с родителями, Адольфом (1889—1956) и Анной Андерманн (1896—1973), бежал на родину отца в Сучаву, оттуда в Бухарест. В годы Второй мировой войны его мать возглавляла детский дом для осиротевших еврейских детей из гетто Транснистрии. После войны семья покинула Румынию и некоторое время жила в Париже и Вене.

В 1950 году эмигрировал в Канаду, в город Монреаль. Является профессором Департамента неврологии, нейрохирургии и педиатрии Университета Макгилла. В 2003 году был награжден Правительством Квебека премией Уайлдер-Пенфилда. В 2006 году стал офицером Ордена Канады. Владел идишем, немецким, румынским и французским языками.

Его жена Ева (род. 1939, Пшемысль) с родителями пережила немецкую оккупацию сначала в Мельнице, потом в Бабинцах, где их укрывала украинская семья.

Книги 
 Andermann F, Lugaresi E, eds. Migraine and Epilepsy. Boston — London — Durban, et al, Butterworth 1987
 Andermann F, Rasmussen T, eds. Chronic Encephalitis and Epilepsy. Rasmussen’s Syndrome. Boston — London — Oxford, Butterworth-Heinemann 1991
 Andermann F, Rasmussen T, eds. Chronic Encephalitis and Epilepsy. Rasmussen’s Syndrome"". Boston — London — Oxford, Butterworth-Heinemann 1991
 Andermann F, Beaumanoir A, Mira L, et al, eds. Occipital Seizures and Epilepsies in Children. Colloquium of the Pierfranco e Luisa Mariano Foundation. Mariana Foundation Pediatric Neurology Series: 1. London — Paris — Rome, J. Libbey 1993
 Shorvon SD, Fish DR, Andermann F, Bydder GM, Stefan H, eds. Magnetic Resonance Scanning and Epilepsy. Proceedings of a NATO Advanced Research Workshop on Advanced Magnetic Resonance and Epilepsy, held October 1-3, 1992, in Chalfont St. Peter, Buckinghamshire, United Kingdom (NATO ASI Series; Series A: Life Sciences, Vol 264). New York — London, Plenum Press (New York, Springer Science + Business Media) 1994
 Andermann F, Aicardi J, Vigevano F, eds. Alternating Hemiplegia of Childhood (International Review of Child Neurology Series). New York, Raven Press 1994
 Guerrini R, Andermann F, Canapicchi R, et al, eds. «Dysplasias of Cerebral Cortex and Epilepsy». Philadelphia — New York, Lippincott — Raven 1996
 Beaumanoir A, Andermann F, Avanzini G, Mira L, eds. Falls in Epileptic and Non-epileptic Seizures During Childhood (Mariani Foundation Paediatric Neurology: 6). London — Paris — Rome — Sydney, J. Libbey 1997
 Gobbi G, Andermann F, Naccarato S, Banchini G, eds. Epilepsy and other Neurological Disorders in Coeliac Disease. London — Paris — Rome — Sydney, J. Libbey 1997
 Zifkin BG, Andermann F, Beaumanoir A, Rowan AJ, eds. Reflex Epilepsies and Reflex Seizures (Advances in Neurology, Vol 75). Philadelphia — New York Lippincott — Raven 1998
 Stefan H, Andermann F, Chauvel P, Shorvon SD, eds. «Plasticity in Epilepsy: Dynamic Aspects of Brain Function» (Advances in Neurology, Vol 81). Philadelphia — Baltimore — New York, et al, Lippincott Williams & Wilkins 1999
 Spreafico R, Avanzini G, Andermann F, eds. Abnormal Cortical Development and Epilepsy. From Basic to Clinical Science (Mariani Foundation Paediatric Neurology: 7). London, J. Libbey 1999
 Guerrini R, Aicardi J, Andermann F, Hallett M, eds. Epilepsy and Movement Disorders. Cambridge — New York — Port Melbourne, et al, Cambridge University Press 2002
 Beaumanoir A, Andermann F, Chauvel P, et al, eds. Frontal Lobe Seizures and Epilepsies in Children (Mariani Foundation Paediatric Neurology: 11). Montrouge, J. Libbey Eurotext 2003
 Hirsch E, Andermann F, Chauvel P, et al, eds. Generalized Seizures: From Clinical Phenomenology to underlying Systems and Networks'' (Progress in Epileptic Disorders, Vol 2). Montrouge — Esher, J. Libbey Eurotext 2006
 Shorvon SD, Andermann F, Guerrini R, eds. «The Causes of Epilepsy. Common and Uncommon Causes in Adults and Children». Cambridge — New York — Melbourne, et al, Cambridge University Press 2011

Примечания

Ссылки 
 Prix Wilder-Penfield citation

Биологи Канады
Преподаватели Университета Макгилла
Неврологи Канады